

Toponymie
Pawłówko est le nom de plusieurs localités polonaises :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Pawłówko, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Pawłówko, village du powiat de Poznań
dans la voïvodie de Mazovie
 Pawłówko, village du powiat de Ciechanów
 Pawłówko, village du powiat de Przasnysz
dans la voïvodie de Poméranie 
 Pawłówko, village du powiat de Chojnice
 Pawłówko, village du powiat de Człuchów